Schnellpost bezeichnet 

 eine schneller als gewöhnlich fahrende Postkutsche, siehe auch Preußische Posteinrichtungen
 eine schneller als gewöhnliche Brief-Eilzustellung
 eine ehemalige Zeitung in Ulm, siehe Medienlandschaft Ulm

Siehe auch   
 Expressgut
 Kurier-Express-Paket-Dienst
 Pony-Express
 Schnellpost-Polka